Сакуальпан () — топоним, распространённый в Мексике. С языка науатль это можно перевести как: на пирамиде или в хранилище.

 Сакуальпан — муниципалитет в штате Мехико;
 Сакуальпан — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Сакуальпан — муниципалитет в штате Веракрус;
 Сакуальпан — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Сакуальпан — муниципалитет в штате Морелос;
 Сакуальпан-де-Амильпас — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Сакуальпан — посёлок в муниципалитете Компостела штата Наярит.
 Сакуальпан — посёлок в муниципалитете Атояк-де-Альварес штата Герреро.
 Сакуальпан — посёлок в муниципалитете Кечультенанго штата Герреро.
 Сакуальпан — посёлок в муниципалитете Тлапа-де-Комонфорт штата Герреро.
 Сакуальпан — посёлок в муниципалитете Комала штата Колима.